Das Al Habtoor Tennis Challenge 2017 war ein Tennisturnier für Damen in Dubai. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 11. bis 16. Dezember 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Dubai